Guriri é um nome indígena originalmente associado a palmeira (Allagoptera arenaria). A palavra guriri significa coco pequeno.

Toponímia
Brasil
 Guriri - Praia do município de São Mateus, no estado do Espírito Santo
 Ilha Guriri - Ilha
 Praia de Guriri - Praia da cidade de São Francisco de Itabapoana

Biologia
Guriri - género botânico pertencente à família  Arecaceae

Desambiguação